En ophtalmologie, la cornée est une partie de l'œil.
 En histologie, la couche cornée est une couche de l'épiderme, dans la peau.